Трингов може да се отнася за:

 Георги Трингов (1937-2000) – български шахматист, гросмайстор
 Константин Трингов (1907-1981) – български художник, живописец, пейзажист